Mehlis je priimek več oseb:
 Detlev Mehlis, nemški tožilec
 Lev Zaharovič Mehlis, sovjetski general

Ruski priimki